Plusieurs navires de la marine française ont porté le nom de Superbe :
 le , un navire de ligne de deuxième rang de 76 canons, lancé en 1671 et démoli en 1687 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang de 70 canons, lancé en 1690 et échoué à la bataille navale de Vigo en 1702 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 56 canons, lancé en 1710 et capturé par la Royal Navy en 1710 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 74 canons, lancé en 1738 et coulé en 1759 lors de la bataille des Cardinaux ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 74 canons de la classe Téméraire, lancé en 1784 et coulé en 1795 ;
 le , une flûte de sixième rang lancée en 1794 et capturée la même année ;
 le , un navire de ligne de troisième rang de 74 canons, lancé à Anvers en 1814 et naufragé à Paros en 1833.

Nom de bateau de la Marine française